Рагама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 31,66 км². Население — 257 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается святой Сальвадор и ла Вирхен дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial del pueblo de Rágama
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Página web actualizada sobre Rágama

Муниципалитеты Саламанки